Suchowola – gajówka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Wohyń.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bialskopodlaskiego.

Przypisy 

Wohyń (gmina)